Kirpitschnikow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Kirpitschnikow (1845–1903), russischer Literaturhistoriker und Philologe
 Jewgeni Kirpitschnikow (* 1985), weißrussischer Biathlet
 Michail Petrowitsch Kirpitschnikow (* 1945), russischer Biochemiker und Biophysiker